Gambrinus puede hacer referencia a:
 Gambrinus, escultura de Javier Mariscal en Barcelona.
 Gambrinus, rey legendario del pueblo de Fresnes, Flandes, Bélgica y el patrón no oficial de la cerveza.